Kalist ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Kalist (* 1957), indischer Geistlicher, Erzbischof von Pondicherry und Cuddalore
 François Kalist (* 1958), französischer Geistlicher, Erzbischof von Clermont

Siehe auch:
 Kalischt